Artur Lekbello, ex calciatore albanese (n. 1958)
Artur Lekbello, allenatore di calcio ed ex calciatore albanese (n. 1966)